Ratto di Proserpina – mito che descrive una storia occorsa sul lago di Pergusa ad Enna
 Ratto di Proserpina – gruppo scultoreo del Bernini
 Ratto di Proserpina – gruppo scultoreo di Francesco Andreoli
 Ratto di Proserpina – dipinto in olio su tela di Rembrandt